Jan Domański (1898–1978)
 Jan Domański (komunista)